Thiemendorf bezeichnet

 Thiemendorf (Heideland), einen Ortsteil von Heideland (Thüringen) im Saale-Holzland-Kreis
 Thiemendorf (Oederan), einen Ort in Breitenau, Stadt Oederan im Landkreis Mittelsachsen
 Thiemendorf (Waldhufen), einen Ortsteil von Waldhufen im Landkreis Görlitz
 einen Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Friedersdorf (Pulsnitz) im Landkreis Bautzen
 ein Wohnplatz der Ortschaft Brehna der Stadt Sandersdorf-Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 Ciemnice (ehemals Thiemendorf, Landkreis Crossen), eine Ortschaft der Gemeinde Dąbie, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Tymowa (Ścinawa) (ehemals Thiemendorf, Landkreis Steinau bzw. Wohlau), Polen
 Thiemendorf (Kreis Lauban), Dorf in Niederschlesien, heute aufgeteilt in die ehemaligen Ortsteile Radostów Dolny (ehemals Nieder Thiemendorf), Radostów Górny (Ober Thiemendorf), Radostów Średni (Mittel Thiemendorf) im früheren Kreis Lauban, heute Polen
Siehe auch:
Thimmendorf 
Timmendorf 
Thiemsdorf